2 miejscowości w Polsce: 
 Podolin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica 
 Podolin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wapno